Ел Педернал има више значења:

 Ел Педернал (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Педернал (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педернал, Ла Куеста де ла Мантека (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Педернал (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Педернал (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Педернал (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Педернал (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Педернал (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Педернал (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Педернал (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Педернал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педернал (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Педернал (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику